Касас-де-аро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 110,88 км². Население — 888 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки